Buslijn 5 (Gent)
 Buslijn 5 (Groningen-Annen)
 Buslijn 5 (Haaglanden)